Cracking steht für:
Crack (Software): Entschlüsseln von Computer-Software
Cracken in der Petrochemie